L'addio (Прощание) – film del 1981 diretto da Ėlem Germanovič Klimov e Larisa Efimovna Šepit'ko
 L'addio – singolo discografico dei Coma Cose del 2023

Pagine correlate 
 Addio